Hafstein ist der Familienname folgender Personen:
 Hannes Hafstein (1861–1922), erster isländischer Premierminister
 Jóhann Hafstein (1915–1980), isländischer Premierminister